Willet ist der Name dreier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Willet (Mississippi), eine Ortschaft im Washington County, im US-Bundesstaat Mississippi  
 Willet (New York), eine Ortschaft im Cortland County, im US-Bundesstaat New York  
 Willet (Pennsylvania), eine Ortschaft im Indiana County, im US-Bundesstaat Pennsylvania  

Zudem wird der Schlammtreter (Tringa semipalmata) in seiner nordamerikanischen Heimat aufgrund seines Rufes als Willet bezeichnet. 

Willet ist der Familienname folgender Personen:
 Chappie Willett (auch Willet; 1907–1976), US-amerikanischer Jazzpianist, Komponist und Arrangeur 
 Florian Willet (* 1977), deutscher Wirtschaftsjurist, Ökonom, Kommunikationspsychologe und Buchautor
 Slim Willet (1919–1966), US-amerikanischer Country-Musiker

Siehe auch:

 Willett
 Willette